La Divizia A1 2013-2014 si è svolta dal 15 ottobre 2013 al 24 aprile 2014: al torneo hanno partecipato 11 squadre di club rumene e la vittoria finale è andata per la quinta volta, la seconda consecutiva, al Club Volei Municipal Tomis Constanța.

Regolamento
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gara di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
 Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, a cui hanno partecipato le squadre classificate dalla terza alla sesta posizione e giocati al meglio di due vittorie su tre gare, semifinali, finale per il terzo posto e finale, tutte giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Le due sconfitte ai quarti di finale dei play-off scudetto, insieme alle classificate dalla settima alla decima posizione della regular season, hanno acceduto ai play-off 5º posto, strutturati in quarti di finale, a cui hanno partecipato le squadre classificate dalla settima alla decima posizione, semifinali, entrambe giocate al meglio di due vittorie su tre gare, finale per il settimo posto e finale per il quinto posto, entrambe giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 La peggiore classificata al termine della regular-season sconfitta ai quarti di finale dei play-off 5º posto, insieme all'ultima classificata della regular season, hanno acceduto ai play-out retrocessione, strutturati in una finale, giocata al meglio di tre vittorie su cinque gare: la squadra sconfitta è retrocessa in Divizia A2.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Play-off 5º posto

Tabellone

Risultati

Play-out

Risultati

Verdetti
   Campione di Romania 2013-14 e qualificata alla Champions League 2014-15.
   e  qualificate alla Coppa CEV 2014-15.
   e  qualificate alla Challenge Cup 2014-15.
   retrocessa in Divizia A2 2014-15.

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2013
Pallavolo nel 2014
 2013-2014